Ippotione – personaggio della mitologia greca, ucciso da Merione in combattimento
 Ippotione – personaggio della mitologia greca, padre di Palmi, Ascanio e Mori unitisi ad Ettore nella guerra di Troia

Note